Trekharmonica, een op een accordeon gelijkend muziekinstrument.
 Mondharmonica, een blaasinstrument met metalen tongen.
 Glasharmonica, een muziekinstrument met glazen schalen op een draaiende as.
 Vouwbalg
 Harmonicabus, een autobus met scharnier.
 Draaiorgel de Harmonica, een Nederlands draaiorgel.

 Harmonica (televisieserie), Zweedse televisieserie uit 2022